

Patronymie

De Korte ou Korte est un nom de famille flamand, surnom de quelqu'un de petit (du nl. kort : court). C'est une variante néerlandaise du nom . 

Variantes :
 , 
 Kort, de Kort
 
 , De Cort, , 
 De Cord, De Cordt
 Korth, Kordt
 De Curte

Corte est aussi un nom de famille hispanique ou italien, qui peut entre autres référer à une provenance du toponyme éponyme.

 Eduardo Corte (1992-) est un coureur cycliste mexicain.
 Louis Corte est un disc jockey et producteur de musique français. 
 Marcel De Corte (1905-1994) est un philosophe belge. 
 Marcel De Corte (1929-) est un ancien joueur de football belge.
 Pierre de Corte (1491-1567) est le premier évêque du diocèse de Bruges.
 Blaise de Signori dit Théophile de Corte en religion (1676-1740) est un religieux franciscain italien.

Voir aussi

Toponymie

 Corte de Peleas est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz ;
 Corte est une commune française, sous-préfecture du département de la Haute-Corse. Elle fut au  la capitale de la République corse et demeure la capitale historique et culturelle de la Corse.

Commerce 

 El Corte Inglés, groupe de distribution espagnol.